

Пала (Pala) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Пала — село у волості Пейпсіяере повіту Тартумаа.
 Пала — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.
 Пала — село у волості Козе повіту Гар'юмаа.
 Пала — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Пала — з 30 квітня 1992 по 23 жовтня 2017 року волость в Естонії, одиниця самоврядування в повіті Йиґевамаа.

Пала — історична область в Анатолії, місце поширення палайської мови

Пала () — місто в Чаді.